KHL 2009-10 var den anden sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen havde deltagelse af 24 hold, heraf 21 fra Rusland, mens de sidste tre hold kom fra Hviderusland, Kasakhstan og Letland. Sæsonen blev indledt med et grundspil på 56 runder, der blev afviklet fra september 2009 til marts 2010, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen, som blev spillet i marts og april 2010.

Mesterskabet blev vundet af Ak Bars Kazan, som i finaleserien besejrede HK MVD med 4-3 i kampe, efter undervejs at have været bagud med 1-2 og 2-3 i finaleserien. Den afgørende kamp blev spillet den 29. april 2010 i Moskva, hvor Ak Bars Kazan med en sejr på 2−0 sikrede sig Gagarin-pokalen for anden sæson i træk. Ak Bars Kazan havde kvalificeret sig til slutspillet ved at blive nr. 2 i Kharlamov-divisionen i grundspillet.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer. Hver konference var opdelt i to divisioner med seks hold i hver. I forhold til den foregående sæson, var divisionsinddelingen lavet helt om, således at holdene primært var inddelt efter geografiske kriterier. Desuden havde Khimik Voskresensk forladt ligaen og var blevet erstattet med Avtomobilist Jekaterinburg.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 56 kampe i grundspillet, der fordelte sig på:
 Fire kame (to hjemme og to ude) mod hvert af de øvrige fem hold i samme division (20 kampe).
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de 18 hold de tre andre divisioner (36 kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Fra hver af de to konferencer gik otte hold videre til slutspillet om Gagarin-pokalen:
 De to divisionsvindere.
 De seks bedste af de øvrige hold på tværs af konferencens to divisioner.

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af 8 hold fra hver konference:
 De to divisionsvindere.
 De seks bedste af de øvrige hold på tværs af konferencens to divisioner.

I hver konference blev holdene blev seedet fra nr. 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de øvrige seks hold blev seedet som nr. 3-8 i henhold til det opnåede pointantal i grundspillet. I de første tre runder var slutspillet opdelt i de to konferencer, og i hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold, osv. Til sidste mødtes vinderne af de to konferencefinaler i finalen om Gagarin-pokalen.

I første runde (konferencekvartfinalerne) blev opgørene afviklet bedst af fem kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2 og 5. Konferencesemifinalerne, konferencefinalerne og finalen om Gagarin-pokalen blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7.

Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death til første scorede mål, og den forlængede spilletid blev afviklet i perioder på 20 minutter. Dette var en ændring i forhold til den foregående sæson, hvor slutspilskampene blev afgjort i straffeslagskonkurrence, hvis der efter 10 minutter ikke var opnået en afgørelse.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencesemifinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencefinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 KHL  
 KHL - Stilling - Grundspil 2009-10  
 KHL - Kampe - Grundspil 2009-10  
 KHL - Kampe - Slutspil 2009-10  
 KHL - Statistik - Grundspil 2009-10  
 KHL - Statistik - Slutspil 2009-10

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2009
Ishockey i 2010